Tirón puede referirse a:
Sobreaceleración, variación de la aceleración de un móvil con respecto del tiempo.
Río Tirón, afluente del Ebro que transcurre por la provincia de Burgos y La Rioja (España).
Marco Tulio Tirón, secretario personal de Marco Tulio Cicerón e inventor de la taquigrafía.

Enlaces externos